NSCI steht für:
 National Sports Club of India
 National Strategic Computing Initiative, US-Initiative für Zukunftstechnologien in der Informationstechnik
 North Shore Congregation Israel, jüdische Gemeinschaft in Illinois, USA

Abkürzung